Милуоки Брюэрс в сезоне Главной лиги бейсбола 1996 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 80 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 24
 Выигрышей: 12
 Поражений: 12
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 149
 Очков пропущено: 126

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 11
 Поражений: 16
 Процент побед: 40.74
 Очков набрано: 151
 Очков пропущено: 159

Июнь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 17
 Поражений: 11
 Процент побед: 60.71
 Очков набрано: 188
 Очков пропущено: 166

Июль 

 Игр: 28
 Выигрышей: 12
 Поражений: 16
 Процент побед: 42.86
 Очков набрано: 146
 Очков пропущено: 153

Август 

 Игр: 30
 Выигрышей: 14
 Поражений: 16
 Процент побед: 46.67
 Очков набрано: 131
 Очков пропущено: 156

Сентябрь 

 Игр: 25
 Выигрышей: 14
 Поражений: 11
 Процент побед: 56
 Очков набрано: 129
 Очков пропущено: 139

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Милуоки Брюэрс
МЛБ в сезоне 1996